Molekulska formula -{C18H19NO3}- se može odnositi na:

 Kodeinon
 Oripavin